Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 1 по 6 февраля 2011 года в Ньюкасле, Австралия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Океании. Сборные Нидерландов и Австралии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+11).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Клаудия ван Лиювен
 Защитник:  Китти Тренченьи
 Нападающий:  Наташа Фаррьер

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эшли Браун
  Соня Фрер
  Диана Крусель-Посавеч
  Александра Ронай
  Джесси Тагелар
  Пиа Прен

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Ж*3